Гусятникова, Евгения Петровна (Майкова; 1803—1880) — русская поэтесса и писательница.
 Гусятникова, Прасковья Васильевна (1899 — ?) — советский работник промышленности, новатор производства, начальник цеха Киевского завода «Укркабель», депутат Верховного совета СССР 1—4 созывов (в 1937—1958 годах).